Die I liga (Schach) 1984 war die 15. Austragung der I liga und die 40. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von WKSz Legion Warszawa, während sich der Titelverteidiger KS Maraton Warszawa mit dem neunten Platz begnügen musste. Aus der II liga waren GKS Gedania Gdańsk und KKS Hetman Wrocław aufgestiegen, die beide direkt wieder abstiegen.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1984.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (30 % der dort erreichten Punkte, jeweils gerundet auf halbe Punkte) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 20. bis 31. Oktober in Ustroń-Jaszowiec gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1984